Valdaracete är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Valdaracete ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Valdaracete är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Valdaracete. Runt Valdaracete är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Villarejo de Salvanés,  km sydväst om Valdaracete. Trakten runt Valdaracete består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid